Чемпионат Европы по хоккею с шайбой — ежегодный хоккейный турнир среди стран Европы, вступивших в ИИХФ, проводившийся в 1910—1932 годах. Затем медали чемпионата Европы вручались лучшим европейским участникам чемпионатов мира в 1930—1991 годах (за исключением 1932 года), а также в 1928 году. В годы проведения зимних Олимпиад олимпийский хоккейный турнир считался чемпионатом мира и чемпионатом Европы до 1968 года.

Чемпионаты

Независимые

В рамках Олимпийских игр и чемпионатов мира

Медальный зачет

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой
 Еврохоккейтур
 Лучший хоккеист Европы
 Хоккей с шайбой на Олимпийских играх

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1910 года